Intrigue steht für:
 Intrigue (Band), Soulband
 Intrigue FX, kanadisches Studio für visuelle Effekte
 Oldsmobile Intrigue, Automodell